Baraolt ist der Name
 einer Stadt in Rumänien, siehe Baraolt (Covasna)
 eines danach benanntes Mittelgebirge, siehe Baraolt-Gebirge